Мэри Энн Мобли (; 17 февраля 1937, Билокси — 9 декабря 2014, Беверли-Хиллз) — американская модель и актриса, Мисс Миссисипи (1958) и Мисс Америка (1959).

Была первой представительницей штата Миссисипи, получившей титул «Мисс Америка».

Долгое время снималась на телевидении и в кино. Среди наиболее известных фильмов с её участием — «Девушка счастлива» (1965) и «Каникулы в гареме» (с Элвисом Пресли). Также снялась в ряде телесериалов.

В 1967 году Мэри Энн Мобли вышла замуж за актёра Гэри Коллинза, в браке с которым у неё родилось двое детей: сын и дочь. В 1989 она и её муж вели конкурс Мисс Америка, благодаря которому тридцать лет назад она начала свою карьеру.

В 2009 году ее лечили от рака молочной железы 3 стадии. Мобли скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз, Калифорния, 9 декабря 2014 года, в возрасте 77 лет, от рака молочной железы.

Фильмография 
 1965 — Девушка счастлива — Диена
 1965 — Каникулы в гареме — Принцесса Шалимар

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Миссисипского университета
Актрисы телевидения США
Мисс Америка
Умершие от рака молочной железы